Fábio Ock,  é diretor de TV, diretor de teatro, DJ, músico e ator.

Biografia
Nasceu em São Paulo, em 25 de Junho de 1975. É bacharel em Artes Cênicas pela Universidade São Judas Tadeu. Foi aluno da Universidade Livre de Música. No teatro, 45 peças de teatro, em 20 anos de carreira.
Já esteve sob direção de Francisco Medeiros, Paulo José, Gabriel Vilella, Marco Antônio Braz, Gustavo Machado, Denise Weinberg, Rodolfo Garcia Vazquez, Marcelo Rubens Paiva, Renata Melo, Nelson Baskerville, entre outros.
Foi integrante da Misericórdia Bernadete, banda que atuava no underground paulistano.
Como DJ, já toou nas principais casas noturnas de São Paulo como The Week, Pachá, Open Bar, Sonique, Moinho, Áudio entre outras
Prestou serviços sociais, dando aulas de teatro para crianças de rua. Estendeu sua carreira lecionando em outras escolas públicas e privadas.
Atualmente é DJ residente na festa Gambiarra em São Paulo.

Na TV, tem se especializado em reality shows como A Fazenda, De Férias com o Ex, Escola para Maridos, Dancing Brasil e Eisenbahn Mestre Cervejeiro.

Carreira

TEATRO

AUDIOVISUAL

CINEMA

PUBLICIDADE/INSTITUCIONAL

Atores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo